Le terme Nighthawk peut désigner :

 Le nighthawk, nom anglais du petit rapace nocturne, dit engoulevent d'Amérique ou engoulevent d'Amérique ;
 Nighthawk (Faucon de nuit), un super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Le Nightawk, un parcours de montagnes russes volantes situé à Carowinds, dans l'état de Californie ;
 Nighthawks, une œuvre du peintre américain Edward Hopper ;
 Nighthawks at the Diner, un album réalisé par Tom Waits ;
 Les Nighthawks de New Haven, une franchise de hockey sur glace établie à New Haven, dans l'état du Connecticut ;
 Les Nighthawks d'Omaha, une ancienne franchise de football américain établie à Omaha, dans l'état du Nebraska ;
 Le Lockheed Martin F-117 Nighthawk, un avion d'attaque au sol de conception américaine ;
 La Gibson Nighthawk, une série de guitares électriques produites par la firme Gibson.

Voir aussi 
 Les Faucons de la nuit, un film du réalisateur américain Bruce Malmuth ;
 Les faucons de la nuit, un roman de fantasy de l'auteur américain Raymond Elias Feist.